

Patronymes 
Ben Guité (né le  à Montréal au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel.
Charles Guité est un haut fonctionnaire canadien, spécialisé dans le domaine de la publicité, qui fut l'un des principaux personnages du scandale des commandites.
Pierre Guité (né le  à Montréal au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel.

Toponyme



Guité, un hameau de la municipalité de Maria en Gaspésie.

Homonymie de patronyme
Patronyme canadien
Homonymie de toponyme